

Петровська сільська рада — сільське поселення, Ішимбайський район, Башкортостан
 Петровська сільська рада — сільське поселення, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Петровська сільська рада — сільське поселення, Троїцький район, Алтайський край
 Петровська сільська рада — сільське поселення, Щучанський район, Курганська область

Див. також 
 Петрівська сільська рада